A competição de luta Greco-romana até 85 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 15 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Davit Chakvetadze, da Rússia foi o campeão olímpico depois da vitória, na final, frente ao ucraniano Zhan Beleniuk. Javid Hamzatau, da Bielorrússia, e o alemão Denis Kudla ganharam os combates pelo bronze.

Resultados
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Greco romana 85 kg masculino